Ожегино — название населённых пунктов в России:

 Ожегино — деревня в Афанасьевском районе Кировской области.
 Ожегино — деревня в Галичском районе Костромской области.
 Ожегино — деревня в Чухломском районе Костромской области.